

Anthropologie 
 Les Soo, également appelés Ngumba, sont un peuple du Cameroun.
 Le soo, tepes ou tepeth est leur langue.

Patronyme 

 Stéphane Soo Mongo (?-), est un acteur français.

Pseudonyme 
 Jack Soo (1917-1979), acteur américain d'origine japonaise.

Toponymie 

 Soo, municipalité japonaise ayant le statut de ville dans la préfecture de Kagoshima.

Cinéma 
Soo, un film sud-coréen réalisé par Yōichi Sai et sorti en 2007

Patronyme africain